Moffitt ist der Familienname folgender Personen:

 Billie Jean Moffitt (* 1943), US-amerikanische Tennisspielerin, siehe Billie Jean King
 Hosea Moffitt (1757–1825), US-amerikanischer Jurist und Politiker

 Miriam Moffitt (Mamie; 1884–1954), US-amerikanische Jazz-Pianistin und Bandleaderin
 Peggy Moffitt (* 1940), US-amerikanisches Model
 Randy Moffitt (* 1948), US-amerikanischer Baseballspieler
 Terrie E. Moffitt (* 1955), britische Psychologin und Kriminologin
 Tom Moffitt (1884–1945), US-amerikanischer Hochspringer

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Moffitt (Florida)
 Moffitt (Texas)

Siehe auch:
 Moffett